Виана-ду-Каштелу:
 Виана-ду-Каштелу — город и морской порт в Португалии.
 Виана-ду-Каштелу — округ в северной Португалии.